Oscar De La Hoya () este un fost boxer profesionist american de origine mexicană. Poreclit "The Golden Boy," De La Hoya a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 1992 de la Barcelona.

De La Hoya s-a născut în East Los Angeles, California, și vine dintr-o familie de boxeri. Bunicul său Vicente, tatăl Joel Sr. și fratele Joel Jr. - toți au fost boxeri.

De La Hoya a înfrânt 17 campioni mondiali și a câștigat zece titluri mondiale în șase categorii de greutate diferite. De asemenea, el este boxerul care a obținut cei mai mulți bani din istoria boxului, cu venituri estimate de peste 696 milioane $.

De La Hoya și-a anunțat oficial retragerea din sport la o conferință de presă ținută în Los Angeles, pe 14 aprilie 2009.

Rezultate în boxul profesionist

|-
| style="text-align:center;" colspan="9"|39 de victorii (30 prin knockout, 9 la puncte), 6 înfrângeri (4 la puncte, 2 TKO), 0 remize
|-  style="text-align:center; background:#e3e3e3; background:#e3e3e3;"
| style="border-style:none none solid solid; "|Rez.
| style="border-style:none none solid solid; "|Rezultat general
| style="border-style:none none solid solid; "|Adversar
| style="border-style:none none solid solid; "|Type
| style="border-style:none none solid solid; "|Runda, timp
| style="border-style:none none solid solid; "|Data
| style="border-style:none none solid solid; "|Locația
| style="border-style:none none solid solid; "|Note
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|39–6
|style="text-align:left;"| Manny Pacquiao
|RTD
|8 (12), 
|06/12/2008
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|39–5
|style="text-align:left;"| Steve Forbes
|UD
|12
|03/05/2008
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|38–5
|style="text-align:left;"| Floyd Mayweather Jr.
|SD
|12 
|05/05/2007
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|38–4
|style="text-align:left;"| Ricardo Mayorga
|TKO
|6 (12), 
|06/05/2006
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|37–4
|style="text-align:left;"| Bernard Hopkins
|KO
|9 (12), 
|18/09/2004
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|37–3
|style="text-align:left;"| Felix Sturm
|UD
|12
|05/06/2004
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|36–3
|style="text-align:left;"| Shane Mosley
|UD
|12
|13/09/2003
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|36–2
|style="text-align:left;"| Yori Boy Campas
|TKO
|7 (12), 
|03/05/2003
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|35–2
|style="text-align:left;"| Fernando Vargas
|TKO
|11 (12), 
|14/09/2002
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|34–2
|style="text-align:left;"| Javier Castillejo
|UD
|12
|23/06/2001
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|33–2
|style="text-align:left;"| Arturo Gatti
|TKO
|5 (12), 
|24/03/2001
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|32–2
|style="text-align:left;"| Shane Mosley
|SD
|12
|17/06/2000
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|32–1
|style="text-align:left;"| Derrell Coley
|KO
|7 (12), 
|26/02/2000
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Înfrângere
|31–1
|style="text-align:left;"| Félix Trinidad
|
|12
|18/09/1999
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|31–0
|style="text-align:left;"| Oba Carr
|TKO
|11 (12), 
|22/05/1999
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|30–0
|style="text-align:left;"| Ike Quartey
|
|12
|13/02/1999
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|29–0
|style="text-align:left;"| Julio César Chávez
|RTD
|8 (12), 
|18/09/1998
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|28–0
|style="text-align:left;"| Patrick Charpentier
|TKO
|3 (12), 
|13/06/1998
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|27–0
|style="text-align:left;"| Wilfredo Rivera
|TKO
|8 (12), 
|06/12/1997
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|26–0
|style="text-align:left;"| Hector Camacho
|UD
|12
|13/09/1997
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|25–0
|style="text-align:left;"| David Kamau
|KO
|2 (12), 
|14/06/1997
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|24–0
|style="text-align:left;"| Pernell Whitaker
|UD
|12
|12/04/1997
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|23–0
|style="text-align:left;"| Miguel Ángel González
|UD
|12
|18/01/1997
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|22–0
|style="text-align:left;"| Julio César Chávez
|TKO
|4 (12), 
|07/06/1996
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|21–0
|style="text-align:left;"| Darryl Tyson
|KO
|2 (10), 
|29/02/1996
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|20–0
|style="text-align:left;"| Jesse James Leija
|RTD
|2 (12), 
|15/12/1995
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|19–0
|style="text-align:left;"| Genaro Hernández
|RTD
|6 (12), 
|09/09/1995
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|18–0
|style="text-align:left;"| Rafael Ruelas
|TKO
|2 (12), 
|06/05/1995
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|17–0
|style="text-align:left;"| John John Molina
|UD
|12
|18/02/1995
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|16–0
|style="text-align:left;"| John Avila
|TKO
|9 (12), 
|10/12/1994
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|15–0
|style="text-align:left;"| Carl Griffith
|TKO
|3 (12), 
|18/11/1994
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|14–0
|style="text-align:left;"| Jorge Páez
|KO
|2 (12), 
|29/07/1994
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|13–0
|style="text-align:left;"| Giorgio Campanella
|TKO
|3 (12), 
|27/05/1994
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|12–0
|style="text-align:left;"| Jimmi Bredahl
|RTD
|10 (12), 
|05/03/1994
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|11–0
|style="text-align:left;"| Narciso Valenzuela
|KO
|1 (10), 
|30/10/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|10–0
|style="text-align:left;"| Angelo Nunez
|RTD
|4 (10), 
|27/08/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|9–0
|style="text-align:left;"| Renaldo Carter
|TKO
|6 (10), 
|14/08/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|8–0
|style="text-align:left;"| Troy Dorsey
|
|1 (10), 
|07/06/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|7–0
|style="text-align:left;"| Frank Avelar
|TKO
|4 (10), 
|08/05/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|6–0
|style="text-align:left;"| Mike Grable
|
|8
|06/04/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|5–0
|style="text-align:left;"| Jeff Mayweather
|TKO
|4 (8), 
|13/03/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|4–0
|style="text-align:left;"| Curtis Strong
|TKO
|4 (6), 
|06/02/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|3–0
|style="text-align:left;"| Paris Alexander
|
|2 (6), 
|03/01/1993
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|2–0
|style="text-align:left;"| Clifford Hicks
|KO
|1 (6), 
|12/12/1992
|style="text-align:left;"| 
|
|- style="text-align:center;"
|Victorie
|1–0
|style="text-align:left;"| Lamar Williams
|
|1 (6), 
|23/11/1992
|style="text-align:left;"| 
|style="text-align:left;"|

Vezi și 
 Lista campionilor mondiali la box, NBA
 Lista campionilor mondiali la box, WBA
 Lista campionilor mondiali la box, WBC
 Lista campionilor mondiali la box, WBO

Referințe

Legături externe

 Official Site, Golden Boy Promotions

 News on Oscar De La Hoya and the world of boxing
 Oscar De La Hoya Fight-by-Fight Career Record
 VIDEO: Inside Oscar De La Hoya's training camp @ FightFan.com 
 Oscar De La Hoya Fan Club 
 Oscar De La Hoya Rings the NASDAQ Closing Bell
 Boxing-Encyclopedia

Sportivi americani în viață
Campioni mondiali la box
Campioni olimpici la box
Boxeri americani
Sportivi din statul California
Sportivi americani din secolul al XX-lea
Sportivi americani din secolul al XXI-lea